Die Saison 2012/13 der 3. Liga war die fünfte Spielzeit der eingleisigen dritthöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 20. Juli 2012 und endete am 18. Mai 2013. Vom 17. Dezember 2012 bis zum 24. Januar 2013 – zwischen dem 22. und dem 23. Spieltag – wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters nach Abschluss der Hinrunde sicherte sich der VfL Osnabrück mit 40 Punkten.

Am 23. November reichte Alemannia Aachen beim Amtsgericht Aachen einen Antrag zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens ein, nachdem der Verein dies bereits am 16. November bekannt gegeben hatte. Durch die gleichzeitige Bekanntgabe, sich auch im Falle einer Nicht-Eröffnung des Verfahrens zum Saisonende freiwillig in die Regionalliga zurückziehen zu wollen, stand Aachen vorbehaltlich als erster Absteiger in die Regionalliga West fest. Den Spielbetrieb hielten die Aachener aber aufrecht; Anfang März 2013 wurde dann sogar ein Verbleib in der 3. Liga – durch den Antrag auf Erteilung einer Lizenz für die 3. Liga – ins Auge gefasst. Die Anzahl der sportlichen Absteiger hätte sich im Falle eines Aachener Rückzugs oder einer Lizenzverweigerung seitens des DFB von drei auf zwei verringert. Am 36. Spieltag stand Alemannia Aachen als erster sportlicher Absteiger fest. Einen Spieltag später sicherten sich der Karlsruher SC und Arminia Bielefeld den direkten Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Am letzten Spieltag sicherte sich der KSC zudem die Meisterschaft. Am selben Spieltag stieg der SV Darmstadt 98 zwar sportlich ab, blieb aber in der Liga, weil Kickers Offenbach die Drittligalizenz entzogen wurde, wodurch diese in die Regionalliga Südwest abstiegen. Der SV Babelsberg 03 stieg in die Regionalliga Nordost ab.

Den Titel des Torschützenkönigs teilten sich mit je 20 Treffern Anton Fink vom Chemnitzer FC und Fabian Klos vom Aufsteiger Arminia Bielefeld. Fink ist damit der erste Spieler, der sich zum zweiten Mal den Titel des Torschützenkönigs sicherte.

Statistiken

Abschlusstabelle 

 || rowspan="2" | Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2013/14 /DFB-Pokal 2013/14

 || Relegation / DFB-Pokal 2013/14
 || DFB-Pokal 2013/14
|| rowspan="10" style="background:#FFFFFF" |

 || Absteiger …
|| rowspan="3" style="background:#FFFFFF" |

 || rowspan="2" | … in die Regionalligen 2013/14

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden am 24. Mai 2013 und am 28. Mai 2013 ausgetragen.

|-
|colspan="5" | Damit verblieb der VfL Osnabrück in der 3. Liga.
|}

Spieler des Monats/Spieler des Jahres 
Gemeinsam mit dfb.de führt die Internetplattform fussball.de die Wahl zum Drittliga-Spieler des Monats durch. Dabei nominieren die Trainer der 20 Mannschaften in den Kalendermonaten mit Spielbetrieb insgesamt fünf Spieler, von denen einer per Internet-Abstimmung zum Spieler des Monats gekürt wird. Zum Saisonende stehen die monatlichen Gewinner dann in einer weiteren Internet-Abstimmung zum Spieler des Jahres zur Wahl.

Torschützenliste

Zuschauertabelle 
Die Sortierung erfolgt nach dem Zuschauerschnitt (pro Spiel).

Spielstätten

Kader

Weblinks 
 3. Liga 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2012/13
Fußballsaison 2012/13